La Siège ou la Bataille d'Assilah  peut faire référence à :

Prise d'Assilah (1472)
Siège d'Assilah (1508)
Siège d'Assilah (1516)
Siège d'Assilah (1666)
Siège d'Assilah (1690)